Plusieurs confessions chrétiennes ont une cathédrale à Reykjavik en Islande. On trouve :
 la cathédrale du Christ-Roi de l’Église catholique romaine ;
 la cathédrale luthérienne de l’Église d'Islande.